Ева Мария Вигель (,  — , ) — танцовщица и актриса, жена актёра и драматурга Дэвида Гаррика.

Биография 
Вигель перебралась в Англию в 1746 году. 22 июня 1749 года она вышла замуж за Гаррика, при этом свадьба проходила по двум обрядам: католическому, поскольку она исповедовала католицизм, и по протестантскому, поскольку Гаррик был протестантом. Романтические отношения, предшествовавшие свадьбе Вигель и Гаррика, вдохновили Томаса Уильяма Робертсона () на написание пьесы «Дэвид Гаррик» (). Замужество было счастливым, хотя и бездетным. После замужества Ева Мария оставила сценическую деятельность. Она пережила мужа на сорок три года.

Ева Мария Вигель была знаменитой танцовщицей своего времени, она выступала под сценическим псевдонимом Виолетта (). Её покровительницей выступала графиня Бёрлингтон (супруга 3-го графа Бёрлингтона).

К моменту смерти Вигель жила в Вестминстере (Лондон). Она умерла в возрасте 98 лет и была похоронена в Уголке поэтов Вестминстерского аббатства рядом с мужем.

Примечания

Литература 
 Percy Hetherington Fitzgerald, «Life of David Garrick», 1868
 John Burn Bailey, «Modern Methuselahs, or, Short biographical sketches of a few advanced nonagenarians or actual centenarians who were distinguished in art, science, literature, or philanthropy», London: Chapman and Hall, Limited, 1888

Актрисы Великобритании
Танцовщицы Великобритании
Танцовщицы XVIII века